Agnès Walch, historienne et biographe française
 Charles Walch (1896-1948), artiste peintre et sculpteur français
 Christian Wilhelm Franz Walch (1726-1784), théologien allemand, fils de Johann Georg Walch
 Clemens Walch (1987-), footballeur autrichien
 Emil Walch (1902-1967), skieur alpin autrichien
 Gérard Walch (1865-1931), écrivain et journaliste néerlandais d'expression française
 Johann Ernst Immanuel Walch (1725-1778), théologie et un naturaliste allemand
 Johann Georg Walch (1693-1775), philologue et théologien allemand
 Johann Heinrich Walch (1775–1855), musicien et chef d'orchestre allemand, compositeur de marches militaires comme la Pariser Einzugsmarsch
 Wilhelm Walch (1912-1941), skieur alpin

Patronyme allemand
Homonymie